Oladi ist
 eine alternative Schreibweise für Oladji

Oladi ist der Familienname von
 Mehrdad Oladi (* 1985), iranischer Fußballspieler